Le Cispius (en latin : Cispius Mons) est une élévation d'une des sept collines de Rome, l'Esquilin.

Localisation 
Il s'agit de la partie septentrionale de l'Esquilin. Le Cispius forme avec l'Oppius, duquel il est séparé par une vallée que suit le Clivus Suburanus, un plateau compris à l'intérieur de la ligne du mur de Servius Tullius. Au nord, le Cispius est séparé du Viminal par une autre dépression occupée par le Vicus Patricius. Avec l'Oppius et le Fagutal, les deux autres sommets occidentaux de l'Esquilin, le Cispius est une des collines célébrées lors des festivités du Septimontium.

Origine du nom 
Selon une hypothèse, la colline tire son nom de celui de Laevus Cispius d'Anagnia, fondateur de la gens plébéinne Cispia, qui aurait occupé un temps la colline avec ses troupes à l'époque de Tullus Hostilius, mais ce Laevus Cispius est considéré comme légendaire par les historiens modernes.

Monuments 
Les monuments publics sont rares sur l'Esquilin et la colline du Cispius n'est le site que de quelques sanctuaires antiques remontant pour la plupart à l'époque républicaine, dont les plus importants sont ceux dédié à Mefitis et à Junon Lucina. Toutefois, c'est quasiment au sommet du Cispius qu'est établie la basilique de Junius Bassus du . Le sommet, qui culmine à , est aujourd'hui occupé par la basilique Sainte-Marie-Majeure.

Sanctuaire de Mefitis 
Il s'agit du sanctuaire le plus important établi sur le Cispius à l'époque républicaine, dédié à Mefitis (ou Mephitis), divinité sabellique originaire de Lucanie et associée aux sources volcaniques d'eau chaude. Il prend la forme d'un bois sacré (lucus) qui s'étend sur les pentes du Cispius le long du Vicus Patricius. Il a presque disparu au  à l'époque de Varron.

Temple de Junon Lucina 
La construction de lAedes Iuno Lucina remonte à 375 ou 373 av. J.-C. Il est établi dans les limites d'un lucus beaucoup plus ancien qui remonterait à l'époque de Titus Tatius, situé le long du Clivus Suburanus, correspondant aujourd'hui à l'emplacement de l'église San Francesco di Paola. L'édifice est dédié à Junon Lucina, protectrice des jeunes épouses et des mères de famille. Les archives des enregistrements des naissances devaient y être entreposées. La fête des Matronalia y est célébrée le  mars.

Basilique de Junius Bassus 

Construite au , la basilique est à l'origine un édifice civil transformé en un édifice chrétien au cours du . Ses vestiges se situent juste à l'est de la basilique Sainte-Marie-Majeure.

Notes et références 
 Sources modernes :

 Autres sources modernes :

 Sources antiques :

Bibliographie 
 
  
  

Colline de Rome
Cispius
Géographie de la Rome antique

sv:Cispius